De UMMC Cup 2013 was een basketbaltoernooi in Europa die in Jekaterinenburg tussen 4 oktober 2013 en 6 oktober 2013 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Women namen deel aan dit toernooi - UMMC Jekaterinenburg, Energia Ivanovo, VIČI-Aistės Kaunas en Good Angels Košice. UMMC won het goud op het einde.

Eindklassering 

UMMC Cup